Тіль Швайґер ( 1963) — німецький актор, режисер, продюсер.
 Вальтер Тіль (1910—1943) — німецький інженер-ракетник.
 Тіль Уленшпігель — герой німецьких середньовічних легенд.

Див. також 
 Тілль
 Тіл (значення)
 Тій () — назва кількох географічних об'єктів у Франції.